Altenburger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Altenburger (* 1923), Schweizer Eisschnellläufer
 Christian Altenburger (* 1957), österreichischer Violinist
 Emil Altenburger (1885–1953), Schweizer Architekt
 Erwin Altenburger (1903–1984), österreichischer Politiker und Gewerkschafter
 Fanny Altenburger (* 2000), österreichische Schauspielerin
 Florian Altenburger (* 1993), österreichischer Skispringer
 Franz Bernhard Altenburger († 1736), deutscher Maler
 Gregor Altenburger (* 1979), Schweizer Schauspieler und Sänger
 Karl Altenburger (1909–1978), deutscher Radrennfahrer
 Otto A. Altenburger (* 1951), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Peter Altenburger (1920–1994), Schweizer Architekt
 Roland Altenburger (* 1948), Schweizer Ruderer
 Rolf Altenburger, deutscher Biologe
 Wolfgang Altenburger (1931–2008), deutscher Comic-Autor und Redakteur

Altenburger ist Namensbestandteil folgender Unternehmen:
 ASS Altenburger, deutsche Spielkarten-Marke
 Altenburger (Fahrradkomponenten)
 Altenburger (Radsportteam)
 Altenburger Brauerei
 Altenburger Ziegenkäse
 Westinger & Altenburger, deutscher Hersteller von Sportwaffen

Siehe auch:

 Altenburg (Begriffsklärung)
 Altenberger